Верховная Рада () может иметь следующие значения:
 Верховная рада Украины — парламент Украины.
 Верховная Рада Автономной Республики Крым — официальное название на русском языке Верховного Совета Автономной Республики Крым (до 2010 года).

См. также